Superligaen (1993/1994) była 82. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. W pierwszej rundzie rywalizowało 10 zespołów. 8 najlepszych drużyn awansowało do 2. rundy, a pozostałe dwie spadły. Najlepszy zespół drugiej rundy zostawał mistrzem kraju. Tytułu nie obroniła drużyna FC København. Nowym mistrzem Danii został zespół Silkeborg IF.

1. runda

2. runda

Zobacz też 
 Superligaen

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
1993 w Danii
1994 w Danii
1993 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej